В список двукрылых семейства Coretrellidae включены виды, указанные в публикации канадского диптеролога Арта Боркента (2008), а также виды, описанные в более поздних публикациях.

Виды современной фауны

Подрод

Подрод

Ископаемые виды

Подрод

Подрод

Incertae sedis

Примечания 

Списки двукрылых